Рыбушкино — название нескольких населённых пунктов:
 Рыбушкино — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Рыбушкино — деревня в Рузском районе Московской области.
 Рыбушкино — деревня в Кимрском районе Тверской области.

См. также 
 Большое Рыбушкино — село в Краснооктябрьском районе Нижегородской области.
 Малое Рыбушкино — село в Краснооктябрьском районе Нижегородской области.